Ил-24 — проект бомбардировщика с двумя турбореактивными двигателями АМ-ТКРД-01 (1947 год). Построен не был.
 Ил-24Н — самолёт ледовой разведки, разработанный на базе Ил-18Д.